Alberto Martínez può riferirsi a:

Alberto Martinez Piedra (1926-vivente), accademico ed economista
Alberto Martínez (1950–2009), calciatore uruguaiano
Alberto Martínez Díaz (1962-vivente), calciatore spagnolo, noto anche come Berto Martínez
Alberto Martínez (1966-vivente), cestista messicano
Alberto Martínez (1990-vivente), calciatore argentino
Alberto Martínez Murcia (1998-vivente), nuotatore spagnolo